Frost kan syfta på följande:

 Frost, iskristaller som bildats av frusen luftfuktighet på kalla ytor
 Frost (auktor), en auktorsförkortning
 Frost (efternamn), ett efternamn
 Frost (film), amerikansk datoranimerad film från 2013
 Frost 2, amerikansk datoranimerad film från 2019
 Frost (musikalbum), av norska progressive metal-bandet Enslaved
 Frost (månkrater), en nedslagskrater på månen
 Frost (rappare), en amerikansk musiker 
 Frost (roman), en roman (2009) av Maggie Stiefvater
 Frost, artistnamn för en norsk musiker, se Kjetil-Vidar Haraldstad
 Frost, Minnesota, ort i USA
 Frost, Texas, ort i USA
 Mount Frost, ett berg i Antarktis